O torneio de simples feminino do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi realizado no Centro de Tênis de Kallang, em Cingapura. Dezesseis tenistas competiram no evento entre os dias 15 e 21 de agosto.

Medalhistas

Cabeças-de-chave

  (2ª rodada)
  (1ª rodada)
  (Semifinais)
  (1ª rodada)

<li> (2ª rodada)
<li> (1ª rodada)
<li> ''(Semifinais, medalhista de bronze)
<li> ''(Quartas-de-final)

Resultados

Finais

Chave 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1ª rodada
| RD2=2ª rodada
| RD3=Quartas-de-final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=HP
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=NP
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=r
| RD1-seed16=7
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=61
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=0
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=61
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=7
| RD2-team08=| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Chave 2

Torneio de consolação

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010